Bei den Afrikaspielen 1973 in Lagos in Nigeria im Januar 1973 fanden 34 Bewerbe in der  Leichtathletik statt, 13 bei den Damen und 21 bei den Herren.

Medaillenspiegel

Männer

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

10.000 m

Marathon

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Frauen

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

100 m Hürden

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

Hochsprung

Weitsprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Speerwurf

Weblinks 
 GBR Athletics

Leichtathletik
1973
Leichtathletikwettbewerb in Nigeria
Leichtathletikveranstaltung 1973